Командная ответственность (также правило Ямаситы, правило Медины и ответственность высшего командования) — принцип военного права, утверждающий ответственность командующих лиц за военные преступления подчинённых.

Термин может также быть использован в более широком смысле для обозначения обязанности командующих контролировать подчинённых, а также ответственности за невыполнение этого требования; применяется как в военном праве, так и в отношении государственных служащих и руководителей корпораций.

Принцип «командной ответственности» был впервые упомянут в Гаагских конвенциях 1899 и 1907 годов и была впервые применена Верховным судом Германии в ходе Лейпцигских процессов по военным преступлениям Германии после Первой мировой войны в 1921 году.

«Правило Ямаситы» опирается на прецедент, созданный Верховным Судом Соединенных Штатов в деле японского генерала Томоюки Ямаситы. Он был подвергнут судебному преследованию в 1945 году, за бесчеловечную жестокость, проявленную его войсками на Филиппинах во время Второй Мировой Войны на Тихоокеанском театре. Ямасита был обвинен в «преступной халатности и невыполнения своего долга командира, выразившихся в отсутствии контроля за действиями своих подчинённых, что позволило им совершать военные преступления».

«Правило Медины» принято в 1971 году в ходе судебного процесса капитана армии США Эрнеста Медины в связи с массовым убийством жителей деревни Сонгми во время Вьетнамской войны. Правило гласит, что командир, знавший о нарушении прав человека своими подчинёнными или о совершении ими военных преступлений, но не принявший мер по пресечению таких действий, должен нести уголовную ответственность. При этом сам Медина был оправдан по всем пунктам обвинения.

Примечания

Источники 
 The interests of States versus the doctrine of superior responsibility Ilias Bantekas, International Review of the Red Cross No. 838, p. 391—402
 YAMASHITA, MEDINA, AND BEYOND: COMMAND RESPONSIBILITY IN CONTEMPORARY MILITARY OPERATIONS MILITARY LAW REVIEW
 THE TRIBUNAL’S FIRST TRIAL TO CONSIDER COMMAND RESPONSIBILITY… by the ICTY
 The Haditha Double Standard by Victor Hansen, JURIST
 The Last Line of Defense: The Doctrine of Command Responsibility, Gender Crimes in Armed Conflict, and the Kahan Report (Sabra & Shatilla) The Berkeley Electronic Press
 YAMASHITA v. STYER, Commanding General, U.S. Army Forces, Western Pacific, Findlaw
 Yamashita v. Styer, 327 U.S. 1 (1946) or Trial of Tomoyuki Yamashita. Law Reports, UNWCC, 1948. Part I
 The Yamashita Standard by Anne E. Mahle, PBS
 Command Responsibility in the United States by Anne E. Mahle, PBS
  BY JOHN D. HUTSON AND JAMES CULLEN
 Guilty Associations: Joint Criminal Enterprise, Command Responsibility, and the Development of International Criminal Law by Allison Marston Danner† and Jenny S. Martinez, CALIFORNIA LAW REVIEW
 YAMASHITA, MEDINA, AND BEYOND: COMMAND RESPONSIBILITY IN CONTEMPORARY MILITARY OPERATIONS by MAJOR MICHAEL L. SMIDT
 Command Responsibility and Superior Orders in the Twentieth Century — A Century of Evolution by Stuart E Hendin BA, MA, LLB, LLM, QC, Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 10, Number 1 (March 2003)
 The Last Line of Defense: The Doctrine of Command Responsibility
 SUPERIOR OR COMMAND RESPONSIBILITY
 THE YAMASHITA WAR CRIMES TRIAL: COMMAND RESPONSIBILITY THEN AND NOW by Major Bruce D. Landrum
 Sugamo and the River Kwai By Robin Rowland, Paper presented to Encounters at Sugamo Prison, Tokyo 1945-52, The American Occupation of Japan and Memories of the Asia-Pacific War, Princeton University, May 9, 2003
 ROLE OF THE ARMED FORCES IN THE PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS General McCaffrey presented the following on 18 November 1995 during «Nuremberg and the Rule of Law: A Fifty-Year Verdict.»
 THE CONTEMPORARY LAW OF SUPERIOR RESPONSIBILITY By Ilias Bantekas, the American Journal of International Law v.93, no. 3, July 1999

Ссылки 
 Human Rights First; Private Security Contractors at War: Ending the Culture of Impunity (2008)
 Human Rights First; Command’s Responsibility: Detainee Deaths in U.S. Custody in Iraq and Afghanistan
 Джейми Аллан Уильямсон «Некоторые размышления об ответственности командования и уголовной ответственности», журнал Международного Красного Креста, Том 90 Номер 870 Июнь 2008 г., стр 131

Военное право
Международное уголовное право
Принципы права